Cos Nacional de Policia, organisme policial de l'Estat espanyol
 Club Natació Palma, club de natació amb seu a Palma
 Nanopartícula calcificant (de l'anglès Calcifying Nano-particle) o nanobacteri, forma de vida molt petita
 Pèptid natriurètic C (de l'anglès C-type Natriuretic Peptide), pèptid d'interès cardiovascular